La région lyonnaise est une zone géographique qui s'étend autour de la ville de Lyon, sans limites déterminées, qui n'est pas une subdivision administrative, ni historique mais . Elle ne doit pas être confondue avec l'ancienne province du Lyonnais.

Géographie 
Elle comprend la Métropole de Lyon, les départements du Rhône, l'ouest du département de l'Ain, le nord du département de l'Isère, le sud du département de la Loire, le nord des départements de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que le sud de celui de Saône-et-Loire. Les zones alpines (Savoie, Grenoble) et le sud de la vallée du Rhône n'en font pas partie.

Villes de la région lyonnaise 
 Lyon
 Métropole de Lyon
 Saint-Étienne
 Villefranche-sur-Saône
 Mâcon
 Beynost
 Meximieux
 Ambérieu-en-Bugey
 Crémieu
 Tarare
 Bourgoin-Jallieu
 Le Péage-de-Roussillon
 Annonay
 Vienne

Géographie de Lyon
Géographie de l'Auvergne-Rhône-Alpes